Franch ist der Familienname folgender Personen:

 Adrianna Franch (* 1990), US-amerikanische Fußballspielerin
 Aleix Franch (* 1966), spanischer Handballspieler
 Vicent Franch (* 1949), spanischer Jurist, Politikwissenschaftler und Schriftsteller